Mustalaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustalaissaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Mustalaissaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Mustalaissaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Mustalaissaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar